Замостяны  — топоним в Белоруссии:

 Замостяны — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Замостяны — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Замостяны — деревня в Ивенецком сельсовете Воложинского района Минской области.
 Замостяны — деревня в Воложинском сельсовете Воложинского района Минской области.